Соревнования по фехтованию на шпагах в личном зачёте среди женщин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 7 июля 2013 года в Казани, Россия.

Призёры

Результаты

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4 

Фехтование на летней Универсиаде 2013